Claude Fauchet ist der Name folgender Personen:

* Claude Fauchet (Historiker) (1530–1602), französischer Historiker, Mediävist und Romanist
 Claude Fauchet (Bischof) (1744–1793), französischer Geistlicher und Politiker